Le terme Buda peut désigner :

Toponymie

Belgique 
 Le hameau Buda ou Haren-Buda est un hameau bruxellois qui a donné son nom au pont de Buda et à la gare de Buda.

États-Unis 
 Buda, un village du comté de Bureau dans l'Illinois ;
 Buda, une ville du Texas.

Hongrie 
 l'ancienne ville de Buda forme avec l'ancienne ville de Pest la ville de Budapest.

Pologne 
 Buda  est un village, situé dans la gmina de Stare Babice de la Powiat de Varsovie-ouest et dans la voïvodie de Mazovie dans le centre-est du pays.

Roumanie 
 Buda, une commune du județ de Buzău.

Patronyme 

 Klara Buda, romancière
 Mario Buda, anarchiste italien

Divers 
 Château de Buda à Budapest
 Buda Musique, label de musique français
 Pont de Buda à Bruxelles
  Gare de Buda : gare ferroviaire belge de la ligne 25, de Bruxelles-Nord à Anvers-Central